Il doppio dell'AEGON Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

I detentori del titolo erano Novak Đoković e Jonathan Elrich, ma Đoković ha scelto di non partecipare al torneo, ed Elrich di giocare ad Halle.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Leander Paes per 62-7, 7-64, [10-6], conquistando per la 4ª volta il titolo di campioni in questa competizione.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (semifinale)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (finale)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (secondo turno)

  Oliver Marach /  Marcin Matkowski (semifinale)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (secondo turno)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Championships 2011